Vrachtbrief (transport) in het goederenvervoer.
 Cognossement in de scheepvaart.